

Населені пункти та їхні частини

 Чермін — гміна в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Чермін — гміна в Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Чермін — село в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Чермін — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Чермін — село в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Чермін — село в гміні Чермін Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Чермін — осада в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чермін — лісова осада в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки